Roberto Zanetti  – cantante italiano
 Roberto Zanetti  – politico svizzero
 Roberto Zanetti  – pianista italiano